LEGO Res-Q (lido como "LEGO Rescue") é um tema do brinquedo LEGO.

Lançado em 1999, a sua linha de produtos compreende diversos conjuntos de veículos de salvamento e suas respectivas bases. Em determinado momento, foram agregados a este tema todos os conjuntos isolados de veículos de emergência (como os de polícia e de bombeiros), embora essa medida do fabricante viesse a revelar-se transitória.

Este tema destacou-se por ter sido editado em pleno processo de juniorização do brinquedo, apesar de manter as técnicas de construção tradicionais do tema LEGO City do período anterior.

Temas de Lego